Damrau ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Damrau (* 1971), deutsche Sopranistin
 Hans Damrau (1902–1952), deutscher Jurist und NS-Funktionär
 Jürgen Damrau (* 1937), deutscher Jurist und Rechtsanwalt
 Tillmann Damrau (* 1961), deutscher Maler

Damrau ist der Name folgender Orte:
 Damrau, historischer Name der Ortschaft Sokolowka in der russischen Oblast Kaliningrad

Siehe auch: 
 Damerau